Alhelí puede referirse a:

 El nombre común de la planta Erysimum cheiri.
 El nombre común de la planta Gladiolus italicus.
 El nombre común de la planta Matthiola fruticulosa.
 El nombre común de la planta Matthiola incana.
 El nombre común de la planta Viola odorata''.
 Alhelí (Laurie Collins)''', un personaje ficticio de Marvel Comics.

Arabismos